

Patronyme

 Camille Duvaux (1866-1962), prêtre catholique français ;
 Jules Duvaux (1827-1902), homme politique français de la Troisième République, député de Nancy, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts ;
 Jules-Antoine Duvaux (1818-1884), peintre et dessinateur français ;
 Lazare Duvaux (1703-1758), marchand mercier français, bijoutier ordinaire du roi, spécialisé dans la vente de porcelaine de la Manufacture de Vincennes.